Army (englisch Armee oder Heer) ist der umgangssprachlich verkürzte Ausdruck für mehrere Boden- oder auch Landstreitkräfte:

 United States Army
 British Army
 British Indian Army
 Continental Army, siehe Kontinentalarmee

im NRHP gelistete Objekte:
 Army and Navy General Hospital Historic District, in Hot Springs, Arkansas, ID-Nr. 05001590
 Army and Navy YMCA, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 88003073
 Army Medical Museum, in Washington, DC, ID-Nr. 66000854
 Army Theatre, in Crawford, Nebraska, ID-Nr. 88000930

Siehe auch: